Приро́дно-територіа́льний ко́мплекс (ПТК) — термін у сфері ландшафтознавства, взаємообумовлене поєднання природних і штучних компонентів даної території, який у контексті може означати:

 Геосистема
 Ландшафт

Ландшафтознавство